Taranis är ett släkte av snäckor som beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1870. Enligt Catalogue of Life ingår Taranis i familjen kägelsnäckor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kägelsnäckor